Charles Grimes ist der Name folgender Personen:

* Charles Grimes (Kartograph), britischer Kartograph in Australien
 Charles Grimes (Ruderer) (1935–2007), US-amerikanischer Ruderer